Британска Девичанска Острва су се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године и слала је своје спортисте на све касније одржане Летње олимпијске игре.

Британска Девичанска Острва су само једном учествовала на Зимским олимпијским играма 1984. Представници Британских Девичанских Острва, закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону, нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

У свих 9 учешћа на олимпијским играма Британска Девичанска Острва су у репрезнтацији имале само једну жену. 

Национални олимпијски комитет Британских Девичанских Острва (-{BVI Olympic Committee}-) је основан 1980. и признат од стране МОКа 1982. године.

Медаље

Освајачи медаља на ЛОИ

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Британских Девичанских Острва по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 6 учесника (5 мушкараца и 1 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Британских Девичанских Острва по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2014.

Освајачи медаља на ЗОИ

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Matthew Arneborg, 17 година и 310 дана Сеул 1988. једрење
 Најстарији учесник: Robin Tattersall, 62 година и 7 дана Бареселона 1992. једрење
 Највише учешћа: 2 шест такимара по 2 учешћа
 Највише медаља:
 Прва медаља: 
 Прво злато: 
 Најбољи пласман на ЛОИ: -
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Освајачи олимпијских медаља
 Профил и резултати на sports-reference.com

Британска Девичанска Острва на олимпијским играма